Э́йзен () — фамилия.

Известные носители:

 Эйзен, Артур Артурович (1927—2008) — певец (бас), педагог, солист Большого театра. Народный артист СССР (1976).
 Эйзен, Трипп (род. 1965) — американский музыкант и бывший соло-гитарист индастриал-метал-группы Static-X.
 Эйзен, Шарль (1720—1778) — французский художник-иллюстратор, живописец и гравёр, сын живописца Франсуа Эйзена.

См. также 
 Эйзен фон Шварценберг

Примечания